Биляр:
 Биляр — средневековый город в Волжской Булгарии.
 Биляр — музей-заповедник в Алексеевском районе Республики Татарстан.
 Биляр — село в Можгинском районе Удмуртии.
 Биляр, или Психотрия () — очень крупный род тропических растений семейства Мареновые.